Levenslied – sottogenere della musica pop
Levenslied – serie televisiva
Levenslied – album del rapper Lange Frans